Падалки — название населённых пунктов на Украине:

 Падалки — до 2018 года название села Биологическое в Полтавском районе Полтавской области.
 Падалки — село в Лебединском районе Сумской области.